Heesch steht für:

 Heesch, ein Ortsteil der Gemeinde Bernheze in der niederländischen Provinz Nordbrabant

Heesch ist der Familienname folgender Personen:

 Elfi Heesch (* 1964), deutsche parteilose Politikerin 
 Esther Heesch (* 1996), deutsches Model
 Florian Heesch (* 1974), deutscher Musikwissenschaftler
 Hans Heesch (1903–1966), deutscher Lehrer und Politiker
 Heike Suzanne Hartmann-Heesch (* 1969), deutsche Schriftstellerin
 Heinrich Heesch (1906–1995), deutscher Mathematiker
 Martin Heesch (* 1964), deutscher Schauspieler und Regisseur